Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Renáta Tomanová 6–3, 6–4,

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (campionesse)
 Candy Reynolds /  Anne Smith (quarti di finale)

 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Martina Navrátilová /  Renáta Tomanová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1981